Tarus ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Țăruș (* 1989), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Bogdan Țăruș (* 1975), rumänischer Weitspringer
 Elisha Tarus Meli (* 1988), kenianischer Langstreckenläufer
 Henry Tarus (* 1978), kenianischer Langstreckenläufer

Tarus bezeichnet außerdem:

 den lateinischen Namen des Flusses Taro
 Tarus, ein Dorf im indonesischen Distrikt Zentralkupang, Westtimor